Albert Hansen er navnet på flere personer:
 Albert Hansen (død 1593) – dansk biskop i Aarhus Domkirke.
 Albert Hansen (afdelingsforstander) (20/9-1901 – 6/6-1979) – dansk afdelingsforstander, cand.pharm. & dr.phil.
 Albert Hansen (laboratoriedirektør) (2/10-1888 – 23/9-1968) – dansk laboratoriedirektør, cand.pharm. (Christian Albert Hansen).